Collegio elettorale di Torino IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino IV – collegio elettorale del Regno d'Italia